Біленко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Біленко Анатолій Миколайович (1939—2013) — український перекладач.
 Біленко Василь Данилович (1907—1958) — Герой Радянського Союзу.
 Біленко Володимир Васильович (1934—2020) — український журналіст, видавець.
 Біленко Григорій Миколайович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Біленко Зіновій Якович (1909—1979) — український радянський письменник, перекладач; член Спілки письменників України.
 Біленко Руслан Анатолійович (1984—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Біленко Сергій Анатолійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Біленко Тетяна Георгіївна (* 1983) — українська настільна тенісистка, бронзова призерка чемпіонату Європи-2015 у складі збірної України, багаторазова переможниця і призерка чемпіонатів України, учасниця літніх Олімпійських ігор.

Також 
 Беленко Віктор Іванович (*1947) — радянський військовий льотчик-перебіжчик, американський інженер аерокосмічної галузі.

Українські прізвища
Прізвища на -енко